Яков Маркович (Янкель Мордухович) Кругер (14 мая 1869, Минск — 19 марта 1940, Минск) — белорусский советский , . Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР (1939). Член Всебелорусского объединения художников (1927—1932).

Биография 
Родился в многодетной семье бедного ремесленника Мордуха Хаимовича Кругера. Учился в Киевской рисовальной школе Н. И. Мурашко (1883—1887), затем учился в Варшаве у знаменитого портретиста Леопольда Горовица (1887—1888), в Париже в Академии Жюлиана (1888—1895) и в петербургской Академии Художеств (1897—1900) у В. Е. Маковского.

В 1900 году вернулся в Минск, где в 1906 году открыл «Рисовальную школу художника Кругера». Среди прочих, в этой школе учились Михаил Кикоин и Хаим Сутин.

Преподавал рисунок в частном реальном училище Эммануила Хайкина (1913—1915), а также на рабочем факультете Белорусского Государственного Университета (1921). Работал в бытовом и портретном жанрах. Приобрёл известность как портретист, автор интимно-психологических портретов представителей белорусской и еврейской интеллигенции.

Работы хранятся в Национальном художественном музее Беларуси, Литературном музее Янки Купалы в Минске.

Умер Я. Крюгер 19 марта 1940 года. Похоронен на Военном кладбище в Минске. Большая часть его картин была потеряна в годы Великой Отечественной войны.

Примечания

Литература 

 Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 8: Канто — Кулі / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў і інш. — Мн. : БелЭн, 1999. — Т. 8. — 576 с. — 10 000 экз. — ISBN 985-11-0035-8. — ISBN 985-11-0144-3 (т. 8).
 Якаў Кругер. Постскрыптум. Новыя матэрыялы аб жыцці і творчасці мастака / Н. М. Усава // Музей XXI стагоддзя: актуальныя праблемы дзейнасці : навукова-практычная канферэнцыя, прысвечаная 65-годдзю з дня заснавання Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь, 9―11 лістапада 2004 года, Мінск. ― Мінск, 2008. (1Н//110981(039))
 Республика Беларусь : энциклопедия. [В 7 т.]. Т. 4. — Минск, 2007.
 Ярмоленка Г. М. Кру́гер Янкель Мордухавіч (Якаў Маркавіч) // Беларусь: энцыклапедычны даведнік / Рэдкал. Б. І. Сачанка (гал. рэд.) і інш.; Маст. М. В. Драко, А. М. Хількевіч. — Мн.: БелЭн, 1995. — С. 402. — 800 с. — 5 000 экз. — ISBN 985-11-0026-9.

Ссылки 
 
 
 Якаў Кругер. Аўтар тэксту і складальнік Н. М. Усава. Мінск. «Беларусь». 2013. 71 с. 30 іл.

Обучавшиеся в Академии Жюлиана